Ягубовка — село в Бутурлинском районе Нижегородской области России. Административный центр Ягубовского сельсовета.

География 
Село расположено в южной части района в долине реки Пьяны.

Топоним 
Название происходит от татарского имени Якуб. Так звали татарского князя, которому некогда принадлежала деревня.

История

Население

Известные уроженцы 
 Анфилов, Виктор Александрович (1919—2002) — заслуженный деятель науки РСФСР, историк

Инфраструктура 
В селе имеется школа.

Вблизи села есть песчаный и доломитовый карьеры.

Транспорт 
Добраться до Ягубовки можно автобусом из Бутурлино и Нижнего Новгорода, следующими в Борнуково, Гагино, Большое Болдино (через Гагино).

Примечания 

Населённые пункты Бутурлинского района
Вотчины Анненковых